Mario Tennis 2005 peut faire référence à :

Mario Power Tennis (NGC 3)
Mario Tennis: Power Tour (GBA 4)